Вацлав Брожик (; , Железни-Гамр,  — , ) — чешский , один из крупнейших чешских мастеров XIX столетия.

Жизнь и творчество 

Родился в Тршемошне в 1851 году. Происходил из бедной семьи, изучал литографию. При финансовой поддержке местного помещика в 1868 году Вацлав Брожик поступил в пражскую Академию изящных искусств, в класс Эмиля Лауфера. Здесь же он в первый раз выставил свою картину. В 1871 году художник продолжил своё обучение в Академии живописи в Дрездене, а с 1873 года — в мюнхенской Академии. В Мюнхене Брожик подпадал под творческое влияние Пилоти. По окончании учёбы, после короткого пребывания в Праге, Брожик с 1876 года жил и работал в Париже. В 1879 году он совершил учебную поездку в Нидерланды. В последующие годы Брожик жил попеременно в Париже и в Праге, где он, начиная с 1893 года, преподавал в Академии художеств. В 1879 году он женился на Гермине Седельмейер, дочери богатого парижского арт-дилера Чарльза Седельмейера. В 1896 года он стал членом парижской Академии изящных искусств. Умер в результате острой сердечной недостаточности. Похоронен в Париже, на Монмартрском кладбище.

Художественное мастерство В. Брожика получило признание уже при его жизни. Мастер придерживался академического стиля в живописи. Особенным интересом пользовались многочисленные полотна художника, посвящённые историческим событиям, в первую очередь из прошлого Чехии. Искусство его пользовалось успехом и за пределами родины. Так, в 1893 году в США была выпущена почтовая марка с изображением полотна Брожика «Колумб приносит присягу королеве Изабелле».

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Brožík Wenzel. // Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). — B. 1. — Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1957. — S. 117.